KWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kwigillingok (Alaska) (Stati Uniti)